Podorašac je naseljeno mjesto u općini Konjic, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Poznate osobe 

 Juraj Šutej, ministar u Kraljevini Jugoslaviji, izbjegličkoj vladi i Vladi DFJ

Izvori 

Naselja u Hercegovačko-neretvanskoj županiji
Konjic